Charles Lennox (1. książę Richmond) (1672-1723) – brytyjski arystokrata, nieślubny syn króla Anglii i Szkocji Karola II
 Charles Lennox (2. książę Richmond) (1701-1750) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Lennox (3. książę Richmond) (1735-1806) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Lennox (4. książę Richmond) (1764-1819) –  brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy